Акшатау () — топоним в Казахстане:

Горы 
 Акшатау — хребет в юго-восточной части Сарыарки. Находится на территории Абайского, Аягозского районов Восточно-Казахстанской области, к югу от хребта Шынгыстау.

Населённые пункты 
 Акшатау — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Акшатау (Акчатау) — посёлок в Шетском районе Карагандинской области.
 Акшатау — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Акшатау — прежнее название села Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области.